Grub kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Grub, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, 
 Grub, Sankt Gallen, ort,

Tyskland 

 Grub, Oberfranken, ort, Bayern, Oberfranken, 
 Grub, Thüringen, kommun, Thüringen,